Le Passé est un film de Louis Feuillade sorti en 1910 ;
 Le Passé est un film de Asghar Farhadi sorti en 2013 ;
 Le Passé est un épisode de la série Star Trek sorti en 1969 ;
 Le Passé est une chanson de la chanteuse Tal sorti le 8 octobre 2013.